Havíř může být:

 havíř – člověk pracující v dole, kde těží nějaký nerost

příjmení
 David Havíř (* 1975) – český hokejový obránce
 Pavel Havíř (* 1955) – český politik a lékař